Тёгюрюк-Кёлюе  () — топоним  (тип: лимноним) в России  якутского происхождения.

 Тёгюрюк-Кёлюе — озеро,  Красноярский край, координаты  71°10'с.ш. 99°27'в.д..
 Тёгюрюк-Кёлюе — озеро, между р.Хоргоччума и р.Сыангда, Республика Саха (Якутия), координаты 64°54'с.ш. 120°03'в.д..
 Тёгюрюк-Кёлюе — озеро, на правом берегу р.Чыскина-Сяне, Республика Саха (Якутия), координаты 68°36'с.ш. 150°19'в.д..

Примечания

См. также 
Тёгюрюк-Кюель